Модзалевський Вадим Львович (1882— 3 серпня 1920) — (*1882 — †3 серпня 1920) — український історик, археограф, архівіст і генеалог, автор численних наукових праць.
 Іоан (Модзалевський) (нар. 7 січня 1970 р.) — архієпископ ІОАН (Модзалевський)

Див. також 
 Модзалевські

Українські прізвища